Il doppio  del Challenger Ciudad de Guayaquil 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Júlio César Campozano e Roberto Quiroz erano i detentori del titolo, ma Quiroz quest'anno non ha partecipato.

Campozano ha fatto coppia con Emilio Gómez, ma ha perso nel 1º turno.

Martín Alund e Facundo Bagnis hanno battuto in finale Leonardo Mayer e Martín Ríos-Benítez 7–5, 7–6(7–5).

Teste di serie

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (semifinali)
  Juan Sebastián Cabal /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)

  Martín Alund /  Facundo Bagnis (Campioni)
  Goran Tošić /  Denis Zivkovic (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2012